Triphosphate sind Salze und Ester der Triphosphorsäure H5P3O10. Triphosphate sind Kondensate von drei Phosphaten. Sie sind über eine P–O–P-Säureanhydrid-Bindung miteinander verknüpft (Konstitutionsformel [(O3P)–O–(O3P)–O–(PO3)]5−). Die Ester dieser Verbindungen verfügen zusätzlich über eine C–O–P-Bindung und haben die allgemeine Konstitutionsformel R–O–[(PO2)–O–(PO2)–O–(PO3)]4− (R: organischer Rest).

Triphosphate haben die E-Nummer .

Salze der Triphosphorsäure

Ester der Triphosphorsäure

Einzelnachweise 

 Triphosphate
Stoffgruppe
Lebensmittelzusatzstoff (EU)